David Connolly – irlandzki piłkarz
 David Connolly (lub Connelly) – brytyjski zapaśnik